Сан Рамон Уно има више значења:

 Сан Рамон Уно (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рамон Уно, Фамилија Мендез Еспиноза (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику